Bernex puede referirse a:

Bernex, comuna suiza situada en el cantón de Ginebra.

Bernex, comuna francesa situada en Alta Saboya.